Уолли () — английская фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
 Уолли, Артур (1886—1952) — английский футболист.
 Уолли, Берт (1913—1958) — английский футболист, тренер.
 Уолли, Дебора (1943—2001) — американская актриса кино и телевидения.
 Уолли, Джоанн (род. 1961) — английская актриса и певица, бывшая жена Вэла Килмера.
  (1902—1980) — американский политик-республиканец, член Палаты представителей.
  (1915—1983) — канадский поэт, переводчик и литературовед, член Королевского общества Канады.
  (1813—1878) — британский политик-либерал, член Палаты общин.
 Уолли, Колин (род. 1941) — английский и британский хоккеист на траве и крикетчик.
  (1870-е — 1954) — австралийско-американо-британская актриса театра и кино.
  (1856—1938) — американский солдат, награждённый Медалью Почёта.
  (1805—1877) — американский предприниматель и политик, член Конгресса от партии вигов.
  (1851 — ?) — британский политик-либерал, член Палаты общин, сын Джорджа Хаммонда Уолли.
  (род. 1987) — английский футболист.
  (ок. 1607 — ок. 1674) — деятель Английской революции, генерал армии Кромвеля, один из подписавших смертный приговор Карлу I.
 Уолли, Эдди (имя при рождении Эдуард Рене Ван Де Валле; 1932—2016) — бельгийский певец.

Составные фамилии
 Уолли-Бекетт, Мойра (род. в 1950-х) — канадско-американская актриса телевидения, сценарист и продюсер.

Имя 
См. 

 Вымышленные персонажи 
 Уолли Уэст — персонаж комиксов.
  — персонаж комиксов.
  — маскот «Бостон Ред Сокс».

 Топоним 
  — деревня в Ланкашире (Англия).
 
 
  — центральный район (City centre'') города Суррей (Британская Колумбия, Канада).

См. также 
 Где Уолли? — серия детских книг, созданная британским художником Мартином Хендфордом.
 Валли
 Уолл
 Уоллес